Aguaimanto es el nombre de dos especies del género Physalis y de sus frutos: 
 Physalis peruviana; 
 Physalis pubescens.